Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego RC Lens.

Wykaz spotkań pucharowych

1975–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

RC Lens
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach